Ви́ктор Никола́евич Андре́ев:
 Андреев, Виктор Николаевич (1925—?) — советский футболист.
 Андреев, Виктор Николаевич (род. 1948) — русский переводчик, поэт и прозаик.